Stippe steht für:
 Stippe (Apfel), eine Mangelerscheinung beim Apfel
 eine Sauce, in die man Brot o. ä. eintunkt („stippt“), siehe Beamtenstippe
 Stippe (Lack), ein häufiges Fehlerbild bei Lacken
 Stippe (Kunststoff), Oberflächenfehler an einem Spritzgussteil
 Stipprute, eine einfache Angelrute
 Pustel, ein Eiterbläschen

Siehe auch:
 Stibbe